Осевая формула локомотива — условное описание основных параметров экипажной части локомотива, описывающее количество, размещение и назначение осей.
Для описания экипажной части паровозов, тепловозов и электровозов используются разные способы записи осевых формул:

 Осевая формула паровоза
 Осевая формула тепловоза и электровоза

Устройство локомотива